Formuła Renault 3.5 Sezon 2011 – szósty sezon w historii tej serii. Zmagania rozpoczęły się 16 kwietnia na hiszpańskim torze Motorland Aragon, natomiast zakończyły 9 października na Circuit de Catalunya, również w Hiszpanii. Tytuł w klasyfikacji zespołów broniła francuska ekipa Tech 1 Racing. Ubiegłoroczny triumfator serii Rosjanin Michaił Aloszyn awansował do GP2. Nowym mistrzem został Kanadyjczyk Robert Wickens, natomiast jego stajnia – brytyjski Carlin – zapewniła sobie mistrzostwo na rundę przed zakończeniem zmagań.

Lista startowa 
R = debiutant

Zmiany 
 Od tego sezonu będzie obowiązywać nowa punktacja, wzorowana na tej z Formuły 1 (klucz: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).
 Z rywalizacji wycofała się francuska stajnia SG Formula.
 Trzynastym zespołem w stawce została włoska ekipa BVM-Target.
 Hiszpański zespół Epsilon Euskadi został przekształcony w EPIC Racing.
 Ekipa Gravity-Charouz zawarła umowę techniczną z francuską stajnią DAMS.

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2011 został zatwierdzony 13 października 2010 roku. Na włoskim torze Monza seria ta towarzyszyła zmaganiom WTCC, natomiast w Monte Carlo Formule 1.

Uwagi:
 *  Pierwotnie pole position do wyścigu uzyskał Kanadyjczyk Robert Wickens, jednak w wyniku nałożenia na niego kary za pierwszy wyścig, z pierwszego pola startowego ruszył Australijczyk Daniel Ricciardo.
 ^ Po wyścigu pierwotny zwycięzca Francuz Jean-Éric Vergne został ukarany doliczeniem czasu do wyniku, na skutek ścięcia szykany. W efekcie zwycięstwo przypadło Australijczykowi Danielowi Ricciardo. Podczas weekendu wyścigowego na torze Paul Ricard Sąd Apelacyjny przyjął jednak odwołanie od decyzji brytyjskiej ekipy Carlin Motorsport, dzięki czemu Vergne odzyskał zwycięstwo.

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 † - nie ukończył, ale przejechał 90% wyścigu.
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Sezony Formuły Renault 3.5
2011 w sportach motorowych